Voetbal
Wereldkampioenschap voetbal 2014
Wereldkampioenschap voetbal voor clubs 2014
Atletiek
Wereldkampioenschappen indooratletiek 2014
Badminton
Wereldkampioenschappen badminton 2014
Wereldkampioenschappen badminton junioren 2014
Basketbal
Wereldkampioenschap basketbal mannen 2014
Wereldkampioenschap basketbal vrouwen 2014
Cricket
Wereldkampioenschap Twenty20 2014
Wereldkampioenschap Twenty20 vrouwen 2014
Curling
Wereldkampioenschap curling mannen 2014
Wereldkampioenschap curling vrouwen 2014
Hockey
Wereldkampioenschap hockey mannen 2014
Wereldkampioenschap hockey vrouwen 2014
Motorsport
Wereldkampioenschap superbike 2014
Wereldkampioenschap Supersport 2014
Wereldkampioenschap wegrace 2014
Roeien
Wereldkampioenschappen roeien 2014
Schaatsen
Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2014
Wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2014
Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2014
Wereldkampioenschappen shorttrack 2014
Schaken
Wereldkampioenschap schaken 2014
Skivliegen
Wereldkampioenschappen skivliegen 2014
Snooker
Wereldkampioenschap snooker 2014
Volleybal
Wereldkampioenschap volleybal mannen 2014
Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2014
Wielersport
Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2014
Wereldkampioenschappen veldrijden 2014
Wereldkampioenschappen wielrennen 2014